

Localidades

Goodhue (Minnesota)
Condado de Goodhue

Outros
12911 Goodhue

Desambiguação